Het ATP-toernooi van Atlanta 2017 (met de officiële naam BB&T Atlanta Open) werd gespeeld van 24 tot en met 30 juli 2017. Er werd gespeeld op de outdoor hardcourtbanen van het Atlantic Station in de Amerikaanse stad Atlanta.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

Atlanta
ATP-toernooi van Atlanta